Wolzogen ist der Name:

 des deutschen Adelsgeschlechts von Wolzogen

Wolzogen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Wolzogen (1823–1883), deutscher Lustspielautor und Theaterintendant; Schwiegersohn von Karl Friedrich Schinkel, erster Herausgeber von dessen Schriften 
 Caroline von Wolzogen (geb. von Lengefeld; 1763–1847), deutsche Schriftstellerin
 Christoph von Wolzogen (* 1948), deutscher Philosoph
 Elsa Laura von Wolzogen (1876–1945), Ehefrau von Ernst von Wolzogen, Liedsängerin und Lautenspielerin
 Ernst von Wolzogen (1855–1934), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Ernst Ludwig von Wolzogen (1723–1774), deutscher Legationsrat
  
 Henriette von Wolzogen (1745–1788), Gönnerin von Friedrich von Schiller
 Johann Ludwig von Wolzogen (1600–1661), sozinianischer Theologe
 Ludwig von Wolzogen (1773–1845), deutscher General und Diplomat
 Matthias von Wolzogen (1588–1665), Direktor des Geheimen Rats der Grafschaft Oldenburg
 Wilhelm von Wolzogen (1762–1809), Studienkamerad von Friedrich von Schiller